Бьёрн Мёллер Окснер (; ) — датский шахматист, международный мастер (2017).

Чемпион Дании (2018). В составе сборной Дании участник 2-х командных чемпионатов Европы (2015—2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании